Рекламная сеть (advertising network, ad network, Ads) — метод рекламы в сети Интернет:
 Рекламная сеть «Яндекса»
 Рекламная сеть «ВКонтакте»

См. также 
  Adware